Speaker har flere betydninger:

Speaker er lederen af Repræsentanternes Hus i USAs kongres
Speaker er engelsk betegnelse for en taler. Se Taler.
Speaker er formanden i det engelske underhus. Se Underhuset.
Speaker er den der annoncerer  radioprogrammer. Se Radioprogramannoncør.
Speaker er inden for sprogteknologi en person, som lægger stemme til en difonbaseret syntese. Se Difonbaseret syntese.